Glattbach ist geographischer Name und Namensbestandteil:

für eine Gemeinde:
 Glattbach, Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

für Ortsteile:
 Glattbach (Lindenfels), Ortsteil der Stadt Lindenfels im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Glattbach (Dermbach), Ortsteil der Gemeinde Dermbach im Wartburgkreis, Thüringen

 Großglattbach, Stadtteil und Dorf von Mühlacker, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Kleinglattbach, Stadtteil und Dorf von Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

für Gewässer: 
 Glattbach (Aschaff), rechter Zufluss der Aschaff in Aschaffenburg, Bayern
 Glattbach (Kreuzbach), linker Zufluss des Kreuzbachs bei Großglattbach, Mühlacker, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Glattbach, Oberlaufname des Kübelbachs (linker Oberlauf der Glatt, zum Neckar) bei Hallwangen, Gemeinde Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Glattbach (Schmiebach), linker Zufluss der Schmie bei Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gladbach
 Glatt